Makovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Makovo (distrikt), Targovisjte, Obsjtina Trgovisjte,

Nordmakedonien 

 Makovo (ort), Opsjtina Novaci,